Чемпионат Болгарии по мини-футболу — соревнование среди болгарских мини-футбольных клубов. Основан в 2002 году. В сезоне 2011/2012 участвует 10 клубов.

Чемпионы

Участники чемпионата 2008/2009 
 Надин София
 МФК Академика
 МФК София
 Левски
 Варна
 МФК Одессос
 МФК МАГ
 Векта
 Миринекс
 Мони

Болгария
Чемпионаты Болгарии